Горонда (місц. Ґоронда́) — село в Україні, в Закарпатській області, Мукачівському районі.
 Чикош-Горонда — село в Україні, в Закарпатській області, найменше село в Берегівському районі, засноване на межі 19 та 20 ст. як хутір, разом із іншим — Нярош-Горонда, нині зниклим.